|-
|(126751)||2002 DZ1|| align=right|15,0|| align=right|2,609|| align=right|0,092|| align=right|23,03|| align=right|4,214||MBA||19. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126752)||2002 DR3|| align=right|14,8|| align=right|3,110|| align=right|0,076|| align=right|11,87|| align=right|5,484||MBA||17. února 2002||Needville||Needville
|-
|(126753)||2002 DN5|| align=right|14,7|| align=right|2,796|| align=right|0,126|| align=right|10,54|| align=right|4,674||MBA||16. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126754)||2002 DT6|| align=right|15,1|| align=right|3,190|| align=right|0,097|| align=right|7,91|| align=right|5,696||MBA||20. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126755)||2002 DH7|| align=right|15,2|| align=right|2,618|| align=right|0,179|| align=right|14,92|| align=right|4,236||MBA||19. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126756)||2002 DS7|| align=right|15,2|| align=right|2,608|| align=right|0,243|| align=right|17,35|| align=right|4,212||MBA||19. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126757)||2002 DX7|| align=right|15,5|| align=right|2,640|| align=right|0,153|| align=right|14,36|| align=right|4,289||MBA||19. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126758)||2002 DR9|| align=right|15,6|| align=right|2,631|| align=right|0,101|| align=right|16,20|| align=right|4,267||MBA||19. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126759)||2002 DT9|| align=right|15,2|| align=right|2,647|| align=right|0,113|| align=right|14,91|| align=right|4,306||MBA||19. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126760)||2002 DS10|| align=right|15,9|| align=right|2,555|| align=right|0,098|| align=right|1,62|| align=right|4,083||MBA||20. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126761)||2002 DW10|| align=right|15,1|| align=right|2,599|| align=right|0,153|| align=right|17,76|| align=right|4,190||MBA||19. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126762)||2002 DC11|| align=right|14,4|| align=right|2,744|| align=right|0,131|| align=right|25,71|| align=right|4,544||MBA||19. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126763)||2002 DN11|| align=right|16,1|| align=right|2,627|| align=right|0,063|| align=right|2,70|| align=right|4,257||MBA||20. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126764)||2002 DB12|| align=right|15,7|| align=right|2,370|| align=right|0,204|| align=right|2,06|| align=right|3,649||MBA||20. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126765)||2002 DF12|| align=right|16,4|| align=right|2,532|| align=right|0,072|| align=right|1,32|| align=right|4,028||MBA||21. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126766)||2002 DJ12|| align=right|14,6|| align=right|3,070|| align=right|0,013|| align=right|12,59|| align=right|5,379||MBA||21. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126767)||2002 DM12|| align=right|15,4|| align=right|2,325|| align=right|0,132|| align=right|8,34|| align=right|3,545||MBA||22. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126768)||2002 DC13|| align=right|15,6|| align=right|2,695|| align=right|0,024|| align=right|1,62|| align=right|4,424||MBA||24. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126769)||2002 DE13|| align=right|15,1|| align=right|3,064|| align=right|0,148|| align=right|2,44|| align=right|5,363||MBA||24. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126770)||2002 DY14|| align=right|16,6|| align=right|2,625|| align=right|0,076|| align=right|3,50|| align=right|4,251||MBA||16. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126771)||2002 DU15|| align=right|15,4|| align=right|2,473|| align=right|0,164|| align=right|7,14|| align=right|3,889||MBA||16. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126772)||2002 DE16|| align=right|16,2|| align=right|2,910|| align=right|0,093|| align=right|2,80|| align=right|4,964||MBA||19. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126773)||2002 DG16|| align=right|14,9|| align=right|2,869|| align=right|0,064|| align=right|17,99|| align=right|4,858||MBA||19. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126774)||2002 DA17|| align=right|14,4|| align=right|3,059|| align=right|0,030|| align=right|15,54|| align=right|5,350||MBA||20. února 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126775)||2002 DU17|| align=right|16,2|| align=right|2,455|| align=right|0,122|| align=right|6,16|| align=right|3,845||MBA||20. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126776)||2002 EJ3|| align=right|15,3|| align=right|2,918|| align=right|0,027|| align=right|1,43|| align=right|4,985||MBA||7. března 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(126777)||2002 EN3|| align=right|15,6|| align=right|2,633|| align=right|0,110|| align=right|2,24|| align=right|4,272||MBA||7. března 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(126778)||2002 EV3|| align=right|16,7|| align=right|2,574|| align=right|0,175|| align=right|3,73|| align=right|4,130||MBA||10. března 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(126779)||2002 EC6|| align=right|14,9|| align=right|2,976|| align=right|0,165|| align=right|12,78|| align=right|5,133||MBA||10. března 2002||Nashville||R. Clingan
|-
|(126780)||2002 EP7|| align=right|15,1|| align=right|3,067|| align=right|0,110|| align=right|1,42|| align=right|5,370||MBA||10. března 2002||Kleť||Klet
|-
|(126781)||2002 EA11|| align=right|15,8|| align=right|2,452|| align=right|0,157|| align=right|1,48|| align=right|3,840||MBA||13. března 2002||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(126782)||2002 ED12|| align=right|15,5|| align=right|2,601|| align=right|0,109|| align=right|15,20|| align=right|4,195||MBA||14. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126783)||2002 EF13|| align=right|16,1|| align=right|2,866|| align=right|0,080|| align=right|2,38|| align=right|4,851||MBA||4. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126784)||2002 EQ14|| align=right|16,4|| align=right|2,787|| align=right|0,090|| align=right|1,10|| align=right|4,652||MBA||5. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126785)||2002 EH15|| align=right|16,4|| align=right|2,410|| align=right|0,101|| align=right|5,69|| align=right|3,740||MBA||5. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126786)||2002 EN15|| align=right|16,7|| align=right|2,386|| align=right|0,128|| align=right|1,12|| align=right|3,684||MBA||5. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126787)||2002 EA19|| align=right|15,2|| align=right|2,839|| align=right|0,065|| align=right|8,09|| align=right|4,782||MBA||6. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126788)||2002 EH19|| align=right|15,2|| align=right|2,574|| align=right|0,109|| align=right|13,35|| align=right|4,128||MBA||9. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126789)||2002 EV19|| align=right|15,7|| align=right|2,627|| align=right|0,084|| align=right|7,23|| align=right|4,257||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126790)||2002 EY19|| align=right|15,4|| align=right|2,734|| align=right|0,080|| align=right|4,79|| align=right|4,519||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126791)||2002 EG20|| align=right|16,4|| align=right|2,428|| align=right|0,143|| align=right|1,64|| align=right|3,782||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126792)||2002 EK21|| align=right|15,5|| align=right|2,721|| align=right|0,122|| align=right|4,09|| align=right|4,489||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126793)||2002 EN21|| align=right|16,2|| align=right|2,554|| align=right|0,075|| align=right|4,78|| align=right|4,082||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126794)||2002 EV22|| align=right|15,4|| align=right|2,583|| align=right|0,087|| align=right|8,82|| align=right|4,151||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126795)||2002 EE24|| align=right|15,2|| align=right|3,057|| align=right|0,057|| align=right|1,44|| align=right|5,344||MBA||5. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126796)||2002 EX24|| align=right|16,8|| align=right|2,558|| align=right|0,071|| align=right|0,70|| align=right|4,091||MBA||5. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126797)||2002 EB26|| align=right|15,6|| align=right|2,542|| align=right|0,151|| align=right|2,73|| align=right|4,053||MBA||10. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126798)||2002 EV26|| align=right|16,2|| align=right|2,463|| align=right|0,104|| align=right|5,13|| align=right|3,865||MBA||9. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126799)||2002 EG27|| align=right|15,5|| align=right|2,828|| align=right|0,047|| align=right|1,85|| align=right|4,756||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126800)||2002 EP27|| align=right|14,9|| align=right|3,011|| align=right|0,054|| align=right|10,21|| align=right|5,223||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126801)||2002 EC29|| align=right|16,0|| align=right|2,640|| align=right|0,050|| align=right|1,99|| align=right|4,290||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126802)||2002 EE29|| align=right|16,2|| align=right|2,749|| align=right|0,094|| align=right|5,64|| align=right|4,556||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126803)||2002 EV29|| align=right|16,2|| align=right|2,701|| align=right|0,110|| align=right|1,69|| align=right|4,439||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126804)||2002 EA30|| align=right|15,7|| align=right|2,710|| align=right|0,165|| align=right|2,36|| align=right|4,461||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126805)||2002 EN35|| align=right|16,1|| align=right|3,066|| align=right|0,132|| align=right|1,74|| align=right|5,369||MBA||9. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126806)||2002 ED39|| align=right|15,5|| align=right|2,863|| align=right|0,065|| align=right|2,06|| align=right|4,845||MBA||12. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126807)||2002 ES39|| align=right|14,7|| align=right|2,455|| align=right|0,191|| align=right|3,77|| align=right|3,847||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126808)||2002 ED40|| align=right|15,2|| align=right|2,782|| align=right|0,110|| align=right|3,11|| align=right|4,641||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126809)||2002 EW40|| align=right|15,1|| align=right|2,947|| align=right|0,072|| align=right|5,71|| align=right|5,059||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126810)||2002 EC41|| align=right|15,9|| align=right|2,445|| align=right|0,161|| align=right|1,10|| align=right|3,823||MBA||10. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126811)||2002 ET42|| align=right|14,8|| align=right|2,573|| align=right|0,193|| align=right|8,67|| align=right|4,127||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126812)||2002 EQ43|| align=right|15,4|| align=right|3,052|| align=right|0,138|| align=right|1,45|| align=right|5,331||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126813)||2002 EA44|| align=right|16,1|| align=right|2,537|| align=right|0,066|| align=right|1,40|| align=right|4,040||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126814)||2002 EE44|| align=right|15,3|| align=right|2,779|| align=right|0,173|| align=right|8,83|| align=right|4,631||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126815)||2002 EE45|| align=right|16,0|| align=right|2,658|| align=right|0,243|| align=right|5,07|| align=right|4,332||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126816)||2002 EU45|| align=right|16,3|| align=right|2,721|| align=right|0,149|| align=right|1,82|| align=right|4,489||MBA||11. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126817)||2002 EZ51|| align=right|15,9|| align=right|2,641|| align=right|0,055|| align=right|3,99|| align=right|4,291||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126818)||2002 EE52|| align=right|15,8|| align=right|2,701|| align=right|0,190|| align=right|8,88|| align=right|4,439||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126819)||2002 ET52|| align=right|15,6|| align=right|2,702|| align=right|0,095|| align=right|2,69|| align=right|4,440||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126820)||2002 EF53|| align=right|15,4|| align=right|3,007|| align=right|0,054|| align=right|3,82|| align=right|5,213||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126821)||2002 EC55|| align=right|14,6|| align=right|2,621|| align=right|0,233|| align=right|10,65|| align=right|4,242||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126822)||2002 EQ55|| align=right|16,1|| align=right|2,539|| align=right|0,040|| align=right|2,06|| align=right|4,045||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126823)||2002 EL56|| align=right|15,2|| align=right|3,001|| align=right|0,022|| align=right|2,94|| align=right|5,199||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126824)||2002 ES56|| align=right|15,6|| align=right|2,956|| align=right|0,042|| align=right|6,44|| align=right|5,082||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126825)||2002 EK57|| align=right|16,1|| align=right|2,569|| align=right|0,090|| align=right|2,05|| align=right|4,117||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126826)||2002 EL58|| align=right|15,6|| align=right|2,650|| align=right|0,097|| align=right|2,21|| align=right|4,313||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126827)||2002 EL59|| align=right|16,1|| align=right|2,550|| align=right|0,119|| align=right|3,09|| align=right|4,071||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126828)||2002 ER59|| align=right|16,1|| align=right|2,670|| align=right|0,064|| align=right|2,70|| align=right|4,363||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126829)||2002 EB61|| align=right|16,2|| align=right|2,800|| align=right|0,048|| align=right|2,44|| align=right|4,685||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126830)||2002 ES61|| align=right|15,8|| align=right|2,527|| align=right|0,063|| align=right|3,30|| align=right|4,016||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126831)||2002 EF62|| align=right|16,8|| align=right|2,480|| align=right|0,134|| align=right|1,25|| align=right|3,904||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126832)||2002 EO62|| align=right|15,8|| align=right|2,720|| align=right|0,060|| align=right|4,19|| align=right|4,486||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126833)||2002 EZ62|| align=right|17,0|| align=right|2,614|| align=right|0,264|| align=right|3,70|| align=right|4,225||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126834)||2002 EO63|| align=right|15,2|| align=right|3,141|| align=right|0,060|| align=right|3,70|| align=right|5,566||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126835)||2002 EE64|| align=right|15,7|| align=right|2,625|| align=right|0,046|| align=right|4,95|| align=right|4,252||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126836)||2002 EP64|| align=right|16,5|| align=right|2,599|| align=right|0,241|| align=right|6,06|| align=right|4,190||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126837)||2002 ER64|| align=right|15,8|| align=right|2,583|| align=right|0,078|| align=right|4,13|| align=right|4,151||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126838)||2002 EZ64|| align=right|14,9|| align=right|2,971|| align=right|0,066|| align=right|0,88|| align=right|5,121||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126839)||2002 EM65|| align=right|16,0|| align=right|2,579|| align=right|0,121|| align=right|2,90|| align=right|4,140||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126840)||2002 EP65|| align=right|15,4|| align=right|3,009|| align=right|0,050|| align=right|10,96|| align=right|5,218||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126841)||2002 ED66|| align=right|14,9|| align=right|2,718|| align=right|0,082|| align=right|9,00|| align=right|4,481||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126842)||2002 EF66|| align=right|15,9|| align=right|2,562|| align=right|0,081|| align=right|2,97|| align=right|4,099||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126843)||2002 EV66|| align=right|15,2|| align=right|2,770|| align=right|0,109|| align=right|3,00|| align=right|4,610||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126844)||2002 EA67|| align=right|15,2|| align=right|2,977|| align=right|0,030|| align=right|9,52|| align=right|5,135||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126845)||2002 EX67|| align=right|16,2|| align=right|2,669|| align=right|0,083|| align=right|2,01|| align=right|4,359||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126846)||2002 EN69|| align=right|14,9|| align=right|2,640|| align=right|0,107|| align=right|13,15|| align=right|4,288||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126847)||2002 EJ70|| align=right|15,9|| align=right|2,635|| align=right|0,049|| align=right|4,48|| align=right|4,276||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126848)||2002 EL70|| align=right|14,8|| align=right|3,019|| align=right|0,058|| align=right|1,61|| align=right|5,246||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126849)||2002 EF72|| align=right|16,0|| align=right|2,632|| align=right|0,052|| align=right|2,98|| align=right|4,270||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126850)||2002 EE73|| align=right|15,8|| align=right|2,616|| align=right|0,103|| align=right|2,86|| align=right|4,231||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126851)||2002 EF73|| align=right|14,8|| align=right|2,742|| align=right|0,058|| align=right|11,87|| align=right|4,540||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126852)||2002 EV73|| align=right|14,7|| align=right|3,019|| align=right|0,066|| align=right|4,70|| align=right|5,245||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126853)||2002 EJ74|| align=right|14,5|| align=right|3,087|| align=right|0,052|| align=right|16,50|| align=right|5,422||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126854)||2002 ES74|| align=right|15,9|| align=right|2,590|| align=right|0,225|| align=right|3,44|| align=right|4,167||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126855)||2002 EB75|| align=right|15,7|| align=right|2,667|| align=right|0,006|| align=right|2,58|| align=right|4,355||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126856)||2002 EL75|| align=right|16,0|| align=right|2,708|| align=right|0,078|| align=right|3,93|| align=right|4,456||MBA||14. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126857)||2002 EH78|| align=right|15,7|| align=right|3,050|| align=right|0,254|| align=right|0,51|| align=right|5,326||MBA||11. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126858)||2002 EQ78|| align=right|16,1|| align=right|2,639|| align=right|0,107|| align=right|2,34|| align=right|4,286||MBA||15. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126859)||2002 ET78|| align=right|14,5|| align=right|2,996|| align=right|0,063|| align=right|9,32|| align=right|5,185||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126860)||2002 EO79|| align=right|15,4|| align=right|2,746|| align=right|0,214|| align=right|9,88|| align=right|4,550||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126861)||2002 EC81|| align=right|16,2|| align=right|2,760|| align=right|0,058|| align=right|2,99|| align=right|4,585||MBA||13. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126862)||2002 EP83|| align=right|14,9|| align=right|2,775|| align=right|0,116|| align=right|4,45|| align=right|4,622||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126863)||2002 EU83|| align=right|15,0|| align=right|3,093|| align=right|0,055|| align=right|3,27|| align=right|5,438||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126864)||2002 EK84|| align=right|15,1|| align=right|3,018|| align=right|0,052|| align=right|1,85|| align=right|5,243||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126865)||2002 EL84|| align=right|15,4|| align=right|2,899|| align=right|0,095|| align=right|2,73|| align=right|4,935||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126866)||2002 EP85|| align=right|15,1|| align=right|2,782|| align=right|0,164|| align=right|3,38|| align=right|4,641||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126867)||2002 ES85|| align=right|15,6|| align=right|2,571|| align=right|0,114|| align=right|14,02|| align=right|4,123||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126868)||2002 EW85|| align=right|15,9|| align=right|2,414|| align=right|0,155|| align=right|3,29|| align=right|3,750||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126869)||2002 EZ85|| align=right|15,7|| align=right|2,776|| align=right|0,147|| align=right|2,67|| align=right|4,624||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126870)||2002 EV86|| align=right|15,7|| align=right|2,632|| align=right|0,100|| align=right|2,86|| align=right|4,270||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126871)||2002 EM87|| align=right|15,2|| align=right|3,122|| align=right|0,111|| align=right|1,51|| align=right|5,515||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126872)||2002 EG88|| align=right|15,8|| align=right|2,604|| align=right|0,144|| align=right|4,90|| align=right|4,202||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126873)||2002 EH88|| align=right|15,1|| align=right|3,026|| align=right|0,134|| align=right|1,82|| align=right|5,264||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126874)||2002 EY88|| align=right|16,1|| align=right|2,542|| align=right|0,063|| align=right|3,21|| align=right|4,053||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126875)||2002 EG89|| align=right|14,4|| align=right|2,903|| align=right|0,150|| align=right|6,02|| align=right|4,945||MBA||11. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126876)||2002 EE90|| align=right|15,0|| align=right|3,018|| align=right|0,034|| align=right|2,19|| align=right|5,243||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126877)||2002 EZ90|| align=right|15,6|| align=right|2,537|| align=right|0,129|| align=right|3,18|| align=right|4,039||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126878)||2002 ES91|| align=right|15,3|| align=right|2,658|| align=right|0,153|| align=right|4,38|| align=right|4,332||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126879)||2002 EJ94|| align=right|16,6|| align=right|2,446|| align=right|0,152|| align=right|1,68|| align=right|3,824||MBA||14. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126880)||2002 EX94|| align=right|16,3|| align=right|2,626|| align=right|0,050|| align=right|2,90|| align=right|4,254||MBA||14. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126881)||2002 EH96|| align=right|16,1|| align=right|2,595|| align=right|0,121|| align=right|3,06|| align=right|4,181||MBA||10. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126882)||2002 EH97|| align=right|14,5|| align=right|2,810|| align=right|0,156|| align=right|8,59|| align=right|4,710||MBA||11. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126883)||2002 EM98|| align=right|15,8|| align=right|2,684|| align=right|0,219|| align=right|3,27|| align=right|4,397||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126884)||2002 ET98|| align=right|15,3|| align=right|2,735|| align=right|0,050|| align=right|6,94|| align=right|4,523||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126885)||2002 EZ98|| align=right|14,9|| align=right|3,143|| align=right|0,046|| align=right|11,17|| align=right|5,571||MBA||15. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126886)||2002 EF99|| align=right|15,4|| align=right|2,688|| align=right|0,185|| align=right|11,20|| align=right|4,405||MBA||15. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126887)||2002 EM99|| align=right|15,6|| align=right|2,535|| align=right|0,105|| align=right|4,32|| align=right|4,035||MBA||2. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126888)||2002 EO100|| align=right|16,6|| align=right|2,540|| align=right|0,125|| align=right|7,97|| align=right|4,047||MBA||5. března 2002||Catalina||CSS
|-
|(126889)||2002 EW101|| align=right|14,7|| align=right|2,569|| align=right|0,175|| align=right|13,32|| align=right|4,117||MBA||6. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126890)||2002 EZ101|| align=right|15,4|| align=right|2,642|| align=right|0,076|| align=right|13,92|| align=right|4,293||MBA||6. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126891)||2002 EK103|| align=right|14,7|| align=right|3,024|| align=right|0,063|| align=right|11,25|| align=right|5,258||MBA||9. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126892)||2002 EL103|| align=right|15,7|| align=right|2,593|| align=right|0,160|| align=right|8,40|| align=right|4,174||MBA||9. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126893)||2002 EL104|| align=right|15,0|| align=right|2,763|| align=right|0,073|| align=right|12,80|| align=right|4,592||MBA||9. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126894)||2002 EW104|| align=right|15,7|| align=right|2,527|| align=right|0,229|| align=right|6,14|| align=right|4,016||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126895)||2002 EF105|| align=right|15,1|| align=right|2,679|| align=right|0,114|| align=right|12,93|| align=right|4,384||MBA||9. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126896)||2002 EB106|| align=right|15,2|| align=right|3,223|| align=right|0,042|| align=right|9,00|| align=right|5,786||MBA||9. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126897)||2002 EB107|| align=right|14,3|| align=right|3,042|| align=right|0,061|| align=right|9,69|| align=right|5,306||MBA||9. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126898)||2002 EK107|| align=right|14,6|| align=right|3,092|| align=right|0,074|| align=right|10,55|| align=right|5,437||MBA||9. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126899)||2002 ES107|| align=right|16,1|| align=right|2,625|| align=right|0,161|| align=right|3,37|| align=right|4,251||MBA||10. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126900)||2002 EL108|| align=right|16,4|| align=right|2,614|| align=right|0,066|| align=right|2,41|| align=right|4,225||MBA||9. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126901)||2002 EE110|| align=right|15,2|| align=right|2,602|| align=right|0,030|| align=right|3,74|| align=right|4,195||MBA||9. března 2002||Catalina||CSS
|-
|(126902)||2002 EJ110|| align=right|15,5|| align=right|2,715|| align=right|0,128|| align=right|6,22|| align=right|4,474||MBA||9. března 2002||Catalina||CSS
|-
|(126903)||2002 EX110|| align=right|15,6|| align=right|2,632|| align=right|0,130|| align=right|11,42|| align=right|4,270||MBA||9. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126904)||2002 EN111|| align=right|14,9|| align=right|2,685|| align=right|0,149|| align=right|13,85|| align=right|4,399||MBA||9. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126905)||2002 EF112|| align=right|14,3|| align=right|2,982|| align=right|0,064|| align=right|11,39|| align=right|5,148||MBA||9. března 2002||Catalina||CSS
|-
|(126906)||2002 EX114|| align=right|14,0|| align=right|3,080|| align=right|0,086|| align=right|8,13|| align=right|5,405||MBA||10. března 2002||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(126907)||2002 EQ115|| align=right|15,0|| align=right|2,698|| align=right|0,045|| align=right|6,63|| align=right|4,430||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126908)||2002 EV115|| align=right|14,7|| align=right|2,852|| align=right|0,083|| align=right|9,53|| align=right|4,816||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126909)||2002 EK119|| align=right|15,8|| align=right|2,759|| align=right|0,032|| align=right|6,60|| align=right|4,582||MBA||10. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126910)||2002 EX121|| align=right|16,7|| align=right|2,639|| align=right|0,177|| align=right|4,32|| align=right|4,285||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126911)||2002 EM122|| align=right|15,6|| align=right|3,006|| align=right|0,121|| align=right|0,31|| align=right|5,211||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126912)||2002 EQ122|| align=right|14,6|| align=right|3,084|| align=right|0,111|| align=right|11,78|| align=right|5,415||MBA||12. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126913)||2002 EN123|| align=right|16,8|| align=right|2,575|| align=right|0,086|| align=right|4,00|| align=right|4,132||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126914)||2002 EQ125|| align=right|15,1|| align=right|2,890|| align=right|0,059|| align=right|3,47|| align=right|4,912||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126915)||2002 EV125|| align=right|15,6|| align=right|2,560|| align=right|0,212|| align=right|14,25|| align=right|4,096||MBA||11. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126916)||2002 EF127|| align=right|15,8|| align=right|2,561|| align=right|0,116|| align=right|1,83|| align=right|4,098||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126917)||2002 EE128|| align=right|15,0|| align=right|2,916|| align=right|0,101|| align=right|3,18|| align=right|4,980||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126918)||2002 EG129|| align=right|15,6|| align=right|2,764|| align=right|0,041|| align=right|4,95|| align=right|4,595||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126919)||2002 ES131|| align=right|15,4|| align=right|2,574|| align=right|0,110|| align=right|5,67|| align=right|4,129||MBA||13. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126920)||2002 EV131|| align=right|15,2|| align=right|3,098|| align=right|0,020|| align=right|1,92|| align=right|5,452||MBA||13. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126921)||2002 ED133|| align=right|16,4|| align=right|2,750|| align=right|0,131|| align=right|2,19|| align=right|4,559||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126922)||2002 EG133|| align=right|15,3|| align=right|2,868|| align=right|0,045|| align=right|1,88|| align=right|4,855||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126923)||2002 EC135|| align=right|16,1|| align=right|2,528|| align=right|0,088|| align=right|4,08|| align=right|4,018||MBA||13. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126924)||2002 EJ135|| align=right|16,0|| align=right|2,692|| align=right|0,167|| align=right|7,20|| align=right|4,417||MBA||13. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126925)||2002 EV136|| align=right|16,0|| align=right|2,794|| align=right|0,095|| align=right|3,59|| align=right|4,669||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126926)||2002 EZ136|| align=right|15,9|| align=right|2,595|| align=right|0,049|| align=right|1,72|| align=right|4,179||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126927)||2002 EE137|| align=right|16,4|| align=right|2,574|| align=right|0,222|| align=right|6,29|| align=right|4,128||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126928)||2002 EQ137|| align=right|14,8|| align=right|3,084|| align=right|0,119|| align=right|6,34|| align=right|5,414||MBA||12. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126929)||2002 ER138|| align=right|15,9|| align=right|2,865|| align=right|0,080|| align=right|2,30|| align=right|4,849||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126930)||2002 EA143|| align=right|15,9|| align=right|2,978|| align=right|0,090|| align=right|2,03|| align=right|5,138||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126931)||2002 EU143|| align=right|15,7|| align=right|2,643|| align=right|0,109|| align=right|2,91|| align=right|4,297||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126932)||2002 EX144|| align=right|15,8|| align=right|2,652|| align=right|0,243|| align=right|7,61|| align=right|4,317||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126933)||2002 EK145|| align=right|15,7|| align=right|2,629|| align=right|0,080|| align=right|8,00|| align=right|4,261||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126934)||2002 EF146|| align=right|16,7|| align=right|2,397|| align=right|0,199|| align=right|2,40|| align=right|3,711||MBA||14. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126935)||2002 EN146|| align=right|15,1|| align=right|2,627|| align=right|0,108|| align=right|4,17|| align=right|4,257||MBA||14. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126936)||2002 EG149|| align=right|15,4|| align=right|3,017|| align=right|0,051|| align=right|9,33|| align=right|5,240||MBA||15. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126937)||2002 EZ152|| align=right|14,5|| align=right|2,844|| align=right|0,125|| align=right|10,72|| align=right|4,795||MBA||15. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126938)||2002 EC153|| align=right|14,4|| align=right|3,059|| align=right|0,040|| align=right|8,65|| align=right|5,350||MBA||15. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126939)||2002 EM153|| align=right|15,2|| align=right|3,192|| align=right|0,152|| align=right|2,38|| align=right|5,702||MBA||15. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126940)||2002 FJ|| align=right|15,8|| align=right|2,629|| align=right|0,147|| align=right|3,64|| align=right|4,261||MBA||16. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126941)||2002 FL|| align=right|15,0|| align=right|2,626|| align=right|0,294|| align=right|7,78|| align=right|4,254||MBA||16. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126942)||2002 FP|| align=right|15,1|| align=right|2,717|| align=right|0,027|| align=right|4,21|| align=right|4,478||MBA||18. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126943)||2002 FX|| align=right|14,9|| align=right|3,095|| align=right|0,121|| align=right|0,70|| align=right|5,444||MBA||18. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126944)||2002 FN1|| align=right|14,6|| align=right|2,697|| align=right|0,120|| align=right|15,81|| align=right|4,429||MBA||19. března 2002||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(126945)||2002 FE2|| align=right|15,6|| align=right|2,788|| align=right|0,139|| align=right|4,55|| align=right|4,655||MBA||19. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126946)||2002 FF2|| align=right|15,2|| align=right|2,677|| align=right|0,216|| align=right|7,34|| align=right|4,380||MBA||19. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126947)||2002 FP3|| align=right|15,0|| align=right|2,944|| align=right|0,062|| align=right|3,50|| align=right|5,051||MBA||18. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126948)||2002 FX3|| align=right|14,3|| align=right|3,160|| align=right|0,060|| align=right|20,66|| align=right|5,617||MBA||20. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126949)||2002 FL5|| align=right|15,5|| align=right|2,727|| align=right|0,062|| align=right|4,23|| align=right|4,503||MBA||16. března 2002||Farpoint||G. Hug
|-
|(126950)||2002 FR6|| align=right|15,1|| align=right|2,765|| align=right|0,201|| align=right|5,80|| align=right|4,596||MBA||23. března 2002||Nogales||Tenagra II
|-
|(126951)||2002 FQ8|| align=right|15,7|| align=right|2,598|| align=right|0,225|| align=right|10,72|| align=right|4,187||MBA||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126952)||2002 FR8|| align=right|15,8|| align=right|2,556|| align=right|0,233|| align=right|3,57|| align=right|4,085||MBA||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126953)||2002 FM9|| align=right|15,7|| align=right|2,590|| align=right|0,153|| align=right|4,92|| align=right|4,167||MBA||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126954)||2002 FN10|| align=right|15,3|| align=right|2,696|| align=right|0,193|| align=right|8,53|| align=right|4,426||MBA||17. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126955)||2002 FQ10|| align=right|15,0|| align=right|2,735|| align=right|0,114|| align=right|9,59|| align=right|4,522||MBA||17. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126956)||2002 FU11|| align=right|16,5|| align=right|2,593|| align=right|0,171|| align=right|2,22|| align=right|4,174||MBA||17. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126957)||2002 FQ13|| align=right|15,1|| align=right|2,691|| align=right|0,229|| align=right|15,37|| align=right|4,413||MBA||16. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126958)||2002 FV13|| align=right|14,4|| align=right|2,972|| align=right|0,033|| align=right|12,01|| align=right|5,122||MBA||16. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126959)||2002 FX14|| align=right|15,4|| align=right|2,696|| align=right|0,070|| align=right|14,36|| align=right|4,425||MBA||16. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126960)||2002 FZ14|| align=right|14,9|| align=right|2,643|| align=right|0,041|| align=right|15,00|| align=right|4,297||MBA||16. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126961)||2002 FL15|| align=right|14,9|| align=right|2,992|| align=right|0,070|| align=right|10,98|| align=right|5,175||MBA||16. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126962)||2002 FF16|| align=right|14,9|| align=right|2,701|| align=right|0,085|| align=right|12,91|| align=right|4,438||MBA||16. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126963)||2002 FG16|| align=right|15,4|| align=right|2,728|| align=right|0,028|| align=right|5,23|| align=right|4,505||MBA||16. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126964)||2002 FV16|| align=right|15,3|| align=right|2,419|| align=right|0,198|| align=right|9,22|| align=right|3,762||MBA||17. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126965)||2002 FJ18|| align=right|16,3|| align=right|2,442|| align=right|0,189|| align=right|3,34|| align=right|3,815||MBA||18. března 2002||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(126966)||2002 FB20|| align=right|15,5|| align=right|2,730|| align=right|0,021|| align=right|6,34|| align=right|4,509||MBA||18. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126967)||2002 FR20|| align=right|14,5|| align=right|3,118|| align=right|0,029|| align=right|14,43|| align=right|5,505||MBA||18. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126968)||2002 FV20|| align=right|14,9|| align=right|2,711|| align=right|0,055|| align=right|16,13|| align=right|4,464||MBA||19. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126969)||2002 FX20|| align=right|15,4|| align=right|2,693|| align=right|0,161|| align=right|15,54|| align=right|4,418||MBA||19. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126970)||2002 FZ21|| align=right|14,7|| align=right|2,747|| align=right|0,156|| align=right|9,38|| align=right|4,551||MBA||19. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126971)||2002 FH22|| align=right|15,4|| align=right|2,641|| align=right|0,056|| align=right|14,43|| align=right|4,290||MBA||19. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126972)||2002 FO22|| align=right|14,6|| align=right|2,481|| align=right|0,159|| align=right|16,04|| align=right|3,907||MBA||19. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126973)||2002 FR22|| align=right|14,6|| align=right|2,631|| align=right|0,243|| align=right|12,40|| align=right|4,268||MBA||19. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126974)||2002 FV22|| align=right|14,5|| align=right|2,592|| align=right|0,235|| align=right|11,79|| align=right|4,172||MBA||19. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126975)||2002 FB23|| align=right|16,3|| align=right|2,865|| align=right|0,045|| align=right|1,38|| align=right|4,849||MBA||17. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126976)||2002 FA24|| align=right|16,1|| align=right|2,784|| align=right|0,200|| align=right|0,75|| align=right|4,644||MBA||18. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126977)||2002 FJ25|| align=right|14,9|| align=right|2,542|| align=right|0,111|| align=right|15,90|| align=right|4,053||MBA||19. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126978)||2002 FL25|| align=right|14,5|| align=right|3,161|| align=right|0,082|| align=right|16,96|| align=right|5,619||MBA||19. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126979)||2002 FJ26|| align=right|14,1|| align=right|3,044|| align=right|0,075|| align=right|9,19|| align=right|5,309||MBA||19. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126980)||2002 FK26|| align=right|15,2|| align=right|2,694|| align=right|0,095|| align=right|15,65|| align=right|4,420||MBA||20. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126981)||2002 FW26|| align=right|14,2|| align=right|2,985|| align=right|0,068|| align=right|9,97|| align=right|5,156||MBA||20. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126982)||2002 FL27|| align=right|15,4|| align=right|2,586|| align=right|0,273|| align=right|13,68|| align=right|4,158||MBA||20. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126983)||2002 FO27|| align=right|14,7|| align=right|3,175|| align=right|0,063|| align=right|9,43|| align=right|5,656||MBA||20. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126984)||2002 FT28|| align=right|15,4|| align=right|2,570|| align=right|0,060|| align=right|11,20|| align=right|4,119||MBA||20. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126985)||2002 FU28|| align=right|16,3|| align=right|2,548|| align=right|0,156|| align=right|9,76|| align=right|4,067||MBA||20. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126986)||2002 FZ28|| align=right|15,1|| align=right|3,193|| align=right|0,033|| align=right|9,36|| align=right|5,705||MBA||20. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126987)||2002 FS30|| align=right|14,6|| align=right|2,856|| align=right|0,146|| align=right|15,38|| align=right|4,825||MBA||20. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126988)||2002 FX30|| align=right|14,3|| align=right|3,220|| align=right|0,020|| align=right|14,38|| align=right|5,777||MBA||20. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126989)||2002 FA32|| align=right|15,5|| align=right|2,752|| align=right|0,036|| align=right|6,85|| align=right|4,564||MBA||20. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126990)||2002 FB32|| align=right|16,0|| align=right|2,752|| align=right|0,062|| align=right|5,97|| align=right|4,564||MBA||20. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126991)||2002 FG32|| align=right|15,8|| align=right|2,589|| align=right|0,057|| align=right|4,63|| align=right|4,164||MBA||20. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126992)||2002 FQ33|| align=right|15,4|| align=right|2,761|| align=right|0,170|| align=right|8,52|| align=right|4,587||MBA||20. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126993)||2002 FB34|| align=right|14,6|| align=right|3,171|| align=right|0,058|| align=right|11,86|| align=right|5,647||MBA||20. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126994)||2002 FC34|| align=right|15,2|| align=right|2,682|| align=right|0,068|| align=right|10,15|| align=right|4,392||MBA||20. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126995)||2002 FZ34|| align=right|15,5|| align=right|2,784|| align=right|0,020|| align=right|1,02|| align=right|4,645||MBA||20. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126996)||2002 FF35|| align=right|15,5|| align=right|2,575|| align=right|0,099|| align=right|13,82|| align=right|4,131||MBA||21. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126997)||2002 FL35|| align=right|15,8|| align=right|2,708|| align=right|0,127|| align=right|10,71|| align=right|4,455||MBA||21. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126998)||2002 FO35|| align=right|14,7|| align=right|2,730|| align=right|0,238|| align=right|9,13|| align=right|4,510||MBA||21. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126999)||2002 FJ36|| align=right|15,8|| align=right|2,742|| align=right|0,237|| align=right|6,79|| align=right|4,539||MBA||22. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127000)||2002 FN36|| align=right|16,0|| align=right|2,646|| align=right|0,199|| align=right|6,08|| align=right|4,303||MBA||22. března 2002||Palomar||NEAT
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek